Soroky (ukrainisch ; russische Entsprechung Сороки/Soroki) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja, siehe Soroky (Kolomyja)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Stadtgemeinde Schowkwa, siehe Soroky (Lwiw, Schowkwa)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Siedlungsgemeinde Schschtyrez, siehe Soroky (Lwiw, Schschtyrez)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw, siehe Soroky (Tschortkiw)